Hamvadó cigarettavég  Hegedűs Tamás szerzeménye, a dal az 1940-es években Karády Katalin előadásában vált klasszikussá
 Hamvadó cigarettavég Bacsó Péter 2001-ben bemutatott játékfilmje